Руэ́да ( — «колесо») — испанская фамилия и топоним:

Топоним 
 Руэда — муниципалитет в Испании
 Руэда — винодельческий район, производящий белые вина
 Руэда-де-Халон
 Руэда-де-ла-Сьерра

Фамилия 
 Лопе де Руэда (между 1505 и 1510 — около 1565) — испанский драматург и актёр
 Николас Браво Руэда (1786—1854) — мексиканский военачальник, президент Мексики
 Сальвадор Руэда (1857—1933) — испанский журналист и поэт
 Рейнальдо Руэда (род. 1957) — колумбийский футбольный тренер
 Мартин Руэда (род. 1963) — швейцарский футболист и тренер
 Белен Руэда (род. 1965) — испанская актриса театра, кино и телевидения
 Хесус Руэда (род. 1987) — испанский футболист, полузащитник клуба АПОЭЛ (Никосия)

См. также 
 Руэда — разновидность танца сальсы